Джаки Браун може да се отнася за:

 Джаки Браун (1909-1971), боксьор
 Джаки Браун (1914-1990), футболист
 Джаки Браун (р. 1988), порнографска актриса от САЩ
 Джаки Браун, криминален трилър от 1997 година